L'université Al-Baath (en  ) est une université publique syrienne située a Homs et membre de l'Union des universités de la Méditerranée.

Liens externes 

 

Al-Baath